Мария Демченко:
 Демченко, Мария Николаевна (1902—1978) — колхозница, звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Демченко, Мария Софроновна (1912—1995) — агроном, инициатор стахановского движения среди колхозников.